Saint-Félix ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:
 Saint-Félix (Allier) im Département Allier
 Saint-Félix (Charente) im Département Charente
 Saint-Félix (Charente-Maritime) im Département Charente-Maritime
 Saint-Félix (Lot) im Département Lot
 Saint-Félix (Oise), Département Oise
 Saint-Félix (Haute-Savoie) im Département Haute-Savoie

Gemeinden mit Namenszusatz:
 Saint-Félix-de-Bourdeilles im Département Dordogne
 Saint-Félix-de-Foncaude im Département Gironde
 Saint-Félix-de-l’Héras im Département Hérault
 Saint-Félix-de-Lodez im Département Hérault
 Saint-Félix-de-Lunel im Département Aveyron
 Saint-Félix-de-Pallières im Département Gard
 Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart im Département Dordogne
 Saint-Félix-de-Rieutord im Département Ariège
 Saint-Félix-de-Sorgues im Département Aveyron
 Saint-Félix-de-Tournegat im Département Ariège
 Saint-Félix-de-Villadeix im Département Dordogne
 Saint-Félix-Lauragais im Département Haute-Garonne
 Anglars-Saint-Félix im Département Aveyron

Saint-Félix ist der Name mehrerer Gemeinden in der kanadischen Provinz Quebec:
 Saint-Félix-de-Dalquier
 Saint-Félix-de-Kingsey
 Saint-Félix-de-Valois
 Saint-Félix-d’Otis